КАвЗ-4270 — городской автобус большого класса производства Курганского автобусного завода. Спроектирован в 2014 году. В том же году был выпущен первый опытный экземпляр. Позднее была разработана новая модификация автобуса КАвЗ-4270-70.

Модификации 

 КАвЗ-4270 — базовая модификация, выпущен 1 экземпляр (позже модернизирован до модификации КАвЗ-4270-70).
 КАвЗ-4270-50 — дизельная модификация. Установлен двигатель Cummins.
 КАвЗ-4270-70 — доработанный вариант автобуса. От базовой модификации отличается дверьми, над второй дверью установлен ЭМУ. Модификация выпускается с 2016 года по настоящее время. Установлен двигатель Cummins. Выпущено 338 экземпляров.
 КАвЗ-4270-80 — модификация на базе КАвЗ-4270-70, отличается двигателем ЯМЗ. Разработана в 2018 году, серийно выпускается с 2019 года. Выпущено 154 экземпляра.
 КАвЗ-4270-82 — модификация, разработанная в 2020 году, продаётся с 2021 года.
 КАвЗ-4270 LE — полунизкопольная модификация автобуса, оснащается двигателем ЯМЗ-536 на КПГ. Модификация впервые представлена на выставке «BW Expo 2022».

Города-эксплуатанты 
 Курган
 Пенза
 Санкт-Петербург
 Кострома
 Липецк
 Ростов-на-Дону
 Сальск
 Севастополь
 Арзамас
 Кирово-Чепецк
 Краснодар
 Набережные Челны
 Новокузнецк
 Саки
 Таганрог
 Якутск
 Тараз (Казахстан)

Прочее 

В октябре 2014 года первый экземпляр с заводским номером 1 был представлен на ВДНХ. Позднее этот автобус был переделан в КАвЗ-4270-70. По состоянию на 2021 год был замечен на маршрутах № 396 и 403 в Кургане.

Примечания 

Автобусы КАвЗ